Klocktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (19,6 ha)
Klocktjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (14 ha)
Klocktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Klocketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn